Distrikt San Juan bezeichnet folgende Distrikte 

in Costa Rica:
 mehrere Distrikte dieses Namens

in Peru:

 Distrikt San Juan (Cajamarca), Distrikt in der Provinz Cajamarca (Region Cajamarca)
 Distrikt San Juan (Castrovirreyna), Distrikt in der Provinz Castrovirreyna (Region Huancavelica)
 Distrikt San Juan (Lucanas), Distrikt in der Provinz Lucanas (Region Ayacucho)
 Distrikt San Juan (Sihuas), Distrikt in der Provinz Sihuas (Region Ancash)